Виктор Ивановский Ивановский, Виктор Викторович (1854—1926) — русский правовед.
 Ивановский, Виктор Людвигович (1855—1914) — русский архитектор, гражданский инженер.